La estación Comunicaciones forma parte del Metrobús de Buenos Aires, en el ramal que recorre la Avenida San Martín. Esta estación es operada por las líneas 57, 78, 105 y 146. Fue inaugurada el 27 de abril del 2016.

Características 

La estación consiste en dos plataformas desfasadas. Se accede a cada una mediante una rampa. Las paradas incluyen carteles informativos sobre el servicio y la combinaciones posibles. Se informan las líneas de colectivos que pasan por la estación, además de un mapa detallado de las inmediaciones y las estaciones de todo el ramal. Las paradas son cubiertas, cuentan con asientos, rampas para facilitar la subida y carteles en braille con el nombre e información de la estación.

Denominación 

Debe su nombre al icónico Club Comunicaciones, que se encuentra frente a la estación. La institución posee un amplio predio deportivo y recreativo, y es muy destacada dentro de la identidad de los barrios de Agronomía y Villa del Parque.

Combinaciones 

La parada se encuentra a seis cuadras de la Estación Villa del Parque de la Línea San Martín. También se encuentra a seis cuadras de la Estación Francisco Beiró de la Línea Urquiza. Adicionalmente se encuentra a 50 metros de la intersección de la Avenida Nazca, por donde circulan varios colectivos.

Galería

Véase también 

 Villa del Parque
 Agronomía
Metrobús (Buenos Aires)
Colectivo (Argentina)

Referencias 

 ¿Por qué Metrobus? Página oficial del Metrobus
 Ya funciona el sexto Metrobus porteño, sobre avenida San Martín
 Preguntas frecuentes Página oficial del Metrobus
 Mapa oficial del Metrobús San Martín

Estaciones de Metrobus (Buenos Aires)
Villa del Parque
Agronomía (Buenos Aires)